Сент-Радего́нд, Сент-Радеґонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 29 км на схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 157,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Радегонд на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Радегонд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Радегонд на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Радегонд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Радегонд на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна